Ascotis kaolina är en fjärilsart som beskrevs av Felix Bryk 1948. Ascotis kaolina ingår i släktet Ascotis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
kaolina